48e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 48e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid